Sawan kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Sawan, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Kecamatan Sawan, distrikt, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar